Токмансай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Токмансай — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Токмансай — станция в Алгинском районе Актюбинской области.